Alberto Tiberti – calciatore italiano.
 Gianluca Tiberti – pentatleta italiano.
 Luis Tiberti – imprenditore e filantropo argentino.
 María Dhialma Tiberti – scrittrice argentina.
 Simone Tiberti – pallavolista italiano.